Angiolini est un nom propre italien qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Ambra Angiolini (née en 1977), actrice, chanteuse et animatrice de télévision et de radio italienne ;
 Luigi Angiolini (1750-1821), écrivain italien ;
 Napoleone Angiolini (1797-1871], peintre néoclassique italien du xixe siècle.

Pseudonyme 
 Gasparo Angiolini (1731-1803), danseur et chorégraphe italien.

Patronyme italien